Греф (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Греф, Бото (1857—1917) — немецкий археолог, историк искусств и педагог.
 Греф, Герман Оскарович (род. 1964) — государственный деятель, председатель правления Сбербанка (с 2007 года).
 Греф, Густав (1821—1895) — немецкий живописец.
 Греф, Людвиг (1908—1978) — немецкий стрелок.
 Греф, Франц (1855—1902) — немецкий геолог, минералог.